Tboli hace referencia a:
 el pueblo tboli; o
 T'Boli, localidad filipina.